Famille Gandolfi
 Marianne James (1962-), nom de scène de Marianne Gandolfi, chanteuse française ;
 Davide Gandolfi, astrophysicien.
 Ferdinando Gandolfi, joueur de water-polo.
 Le Roi Gandolfi de la série Draculi & Gandolfi (créé par Guillaume Sanjorge) est un personnage de fiction interprété par Michel La Rosa.

Origine du patronyme 

Gandolfi est un patronyme italien issu du prénom Gandolfo ; aujourd'hui désuet, ce prénom fut populaire jusqu'à la Renaissance. Le prénom Gandolfo est lui-même issu d'un ancien prénom germanique, Gundulf, constitué des éléments gund (guerrier) et ulf (loup), et signifiant « Loup Guerrier ». Le prénom Gundulf, italianisé en Gandolfo, sera diffusé en Italie par les Lombards au cours du Haut Moyen Âge, et donnera plus tard naissance au patronyme Gandolfi. Le nom de famille Gandolfi est surtout localisé en Italie du Nord où l'influence germanique fut assez forte au Moyen Âge (influence des Lombards notamment, et du Saint-Empire romain germanique).